Bartoli kan som auktorsförkortning betyda:

 Adriana Bartoli
 Antonella Bartoli

Robotskapade auktorsförkortningar